— средневековый японский самурайский род периода Сэнгоку .

История 
Род Иссики вел своё происхождение от Сэйва-Гэндзи, боковой линии династии Минамото. Основателем клана был Асикага Косин (умер в 1330), сын Асикаги Ясуудзи (1216—1270). В конце 13 века клан Иссики стали главой домена Иссики в провинции Микава.

Члены клана Иссики занимали видные должности в правительстве сёгуната Асикага. Клан Иссики был одним из четырех кланов, которые поочередно руководили в звании бэтто военным ведомством Самурай-докоро.

С 1336 года главы рода Иссики занимали посты военных губернаторов (сюго) провинции Танго. В 1575 году Ода Нобунага подчинил своей власти провинцию Танго.

Во время войн периода Сэнгоку клан Иссики потерял свои владения.

Известные члены клана 
 Иссики Кимифука
 Иссики Ёсиёри
 Иссики Ёсимити
 Иссики Ёсисада
 Иссики Нориудзи

Примечания 

Самурайские роды